Тамбурелло (поворот), поворот на автодроме Энцо и Дино Феррари, получивший дурную славу после гибели в нём трёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Айртона Сенны.
 Тамбурелло (спорт), итальянская игра, сходная с теннисом.